Spors ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Spors (* 1938), deutsche Politikerin (DVU)
 Sascha Spors (* 1972), deutscher leitender Wissenschaftler der Audio-Technologie-Gruppe bei den Telekom Innovation Laboratories